Toutânhamon peut désigner :
 Toutânkhamon (né vers -1345, mort vers -1327), onzième pharaon de la  (Nouvel Empire) ;
  (désignation internationale : ), astéroïde de la ceinture principale ;
 Toutânkhamon le pharaon assassiné,  de la série de bande dessinée Papyrus ;
 Toutânkhamon : Le Pharaon maudit ou Toutânkhamon : L'Enfant roi, mini-série canadienne.
 , une exposition internationale présentée à Los Angeles, Paris et Londres entre 2018 et 2020.